Gillham bezeichnet:

 Gillham (Arkansas), Ort im Sevier County, Arkansas, USA

Gillham ist der Familienname von:

 Art Gillham (1895–1961), US-amerikanischer Songschreiber
 Jayson Gillham (* 1986), australischer Pianist
 Mary Gillham (1921–2013), britische Naturforscherin und Autorin